High dynamic range rendering – technika generowania sceny w grafice trójwymiarowej
 High dynamic range imaging – technika w fotografii
 Obraz HDR – obraz o rozszerzonym zakresie luminancji (dynamiki) ()